Massanes puede referirse a:

Massanas, municipio situado en la provincia de Gerona.

Massanes, comuna francesa situada en Gard.